NGC 7134 — группа звёзд в созвездии Козерог.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7134
Козерог (созвездие)
Группы звёзд